Austria:
 Schönach – rzeka, dopływ Gerlosbach

Niemcy:
 Schönach – dzielnica gminy Mötzing w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regensburg
 Schönach – rzeka, dopływ Lech

Zobacz też:
 Herdwangen-Schönach
 Schonach